

Judeus 

 Herodes — rei da Judeia de 37 a 
 Herodes Antipas — filho do Herodes
 Herodes Arquelau — filho de Herodes
 Herodes Filipe — filho de Herodes
 Herodes Agripa I — rei da Judeia de 37 a 
 Herodes Agripa II — filho do Herodes Agripa I

Romanos 

 Herodes (procônsul) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos